Antoni Puchalski (1888-1940) – kapitan artylerii Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Edward Puchalski (1874-1942) – polski reżyser i scenarzysta filmowy
 Grzegorz Puchalski (ur. 1966) – ksiądz rzymskokatolicki
 Józef Grzegorz Puchalski (1766-1833) – chirurg wojskowy, pułkownik armii Księstwa Warszawskiego
 Józef Karol Puchalski (1862-1924) – radny Białegostoku
 Juliusz Puchalski (ur. 1930) – polski karykaturzysta
 Mariusz Puchalski (ur. 1953) – polski aktor i reżyser teatralny
 Stanisław Puchalski (1867-1931) – polski i austriacki generał
 Władimir Puchalski (1848–1933) – rosyjski i ukraiński pianista, kompozytor, dyrygent
 Włodzimierz Puchalski (1909-1979) – polski przyrodnik i filmowiec
 Zbigniew Puchalski (ur. 1933) – polski żeglarz
 Zbigniew Puchalski (1942–2003) – polski historyk, falerysta